Eva kan betyde flere ting:

 Eva – et pigenavn.
 Eva (bibelsk person) – ifølge Bibelen den første kvinde på jorden.
 Rumvandring – en forkortelse for "Extra-vehicular activity" ("rumvandring" på dansk).
 Ethylene-vinyl acetate - en forkortelse
 Eva (film fra 1948) - svensk film fra 1948, instrueret af 
 Eva (film fra 1994) - dansk tv-film fra 1994, instrueret af Vibeke Gad